Princ Johannes Heinrich Sasko-Kobursko-Gothajský (Johannes Heinrich Friedrich Werner Konrad Rainer Maria; slovensky: Ján Henrich, maďarsky: János Henrik; 28. března 1931, Innsbruck – 14. dubna 2010, Innsbruck) byl Sasko-Kobursko-Gothajský-Kohárský princ a posledním majitelem Čabraďu, hradu na území dnešního Slovenska, který byl znárodněn komunistickým režimem Československa. Byl jediným synem prince Rainera Sasko-Kobursko-Gothajského a jeho první manželky Johany Károlyi von Károlyi-Patty und Vasvár.

Život 
Johannes Heinrich se v Mnichově 24. října 1957 oženil s baronkou Gabrielle von Fürstenberg (22. června 1921 – 5. října 2007). Měli jednu dceru:

 Princezna Felicitas Františka Johana Marie Gabriela Alžběta Pavlína Helena Štěpánka Leopoldine Alexandra Sofie Matylda Josefa Anna Karolína Imakuláta Emanuela Sasko-Kobursko-Gothajská (* 6. dubna 1958, Sorengo) se 15. listopadu 1987 provdala za Sergeje Trotzkého, ruského šlechtice. Mají sedm dětí:
 Konstantin Trotzky (* 16. března 1988)
 Marie-Eudoxie Trotzky (* 29. června 1989), která se v září 2017 provdala za hraběte Lea Černína z Chudenic.
 Nikolaus Trotzky (* 9. července 1991)
 Xenia Trotzky (* 25. února 1993)
 Tatjana Trotzky (* 1996)
 Alexandr Trotzky (* 21. května 2003)

Johannes Heinrich a Gabrielle se rozvedli 4. července 1968. O čtyři měsíce později, 12. listopadu 1968, se v Mnichově Johannes Heinrich podruhé oženil s princeznou Mathildou Saskou, lékařkou a vnučkou saského krále Fridricha Augusta III. Měli jednoho syna:

 Princ Johannes Sasko-Kobursko-Gothajský (17. 11. 1969 Innsbruck – 21. 8. 1987 Ortler), tragicky zahynul při lyžování

Johannes Heinrich a Mathilde se rozvedli 27. srpna 1993. Johannes Heinrich měl také nemanželskou dceru jménem Christine Johannu Wieserovou (* 29. března 1968, Innsbruck). Její matkou byla Dr. Med. Edda Wieserová (6. listopadu 1940 – 16. prosince 1996).

Po smrti Johannese Heinricha je dědicem roku Sasko-Kobursko-Gothajsko-Kohárských bývalý bulharská král Simeon II. Je to tak kvůli odstranění strýce Johannese Heinricha Philippa a jeho potomků (jeho jediného syna a čtyř vnoučat) z následnické linie, kvůli jeho morganatickému manželství se Sarah Aurelií Halaszovou dne 23. dubna 1944.

Předkové

Odkazy

Reference 

Muži
Narození v roce 1931
Úmrtí v roce 2010
Lidé z Innsbrucku